Sozialdienst steht für:
 Sozialdienst der Bundeswehr
 Sozialdienst katholischer Frauen
 Sozialdienst katholischer Männer
 Internationaler Sozialdienst
 Sozialdienst im Auslandsdienst Österreichs
 Kliniksozialdienst

Siehe auch:
 Soziale Arbeit